Pensasletot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pensasletot (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Pensasletot (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar